Riesenstein bezeichnet

 einen Findling bei Bergholz (Bad Belzig) in Brandenburg
 Riesenstein (Klink), Findling in Klink, Mecklenburg-Vorpommern
 einen Findling bei Pudagla in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Teufelsstein (Pudagla)
 einen Findling bei Temmen-Ringenwalde in Brandenburg
 einen Findling bei Wiesenburg/Mark in Brandenburg
 Riesenstein (Zirzow) ein Findling bei Zirzow in Mecklenburg-Vorpommern
 Riesenstein (Heidelberg) ein Sandsteinfels bei Heidelberg in Baden-Württemberg
 Riesenstein (Heiligenberg) ein Sandsteinfels nahe Naumburg-Heimarshausen auf dem Heiligenberg in Nordhessen
 Riesenstein (Guntershausen) ein vorchristliches Megalithdenkmal bei Baunatal in Hessen
 Riesenstein (Wolfershausen) einen Megalith bei Felsberg in Hessen
 anderer Name für Großsteingrab Nadelitz 2 auf Rügen